Carl Wilhelm Schnars – archeologo, giornalista e viaggiatore tedesco
 Hugo Schnars-Alquist – pittore tedesco
 Julius Alexander Schnars – commerciante tedesco